Plusieurs batailles se sont déroulées à Baga, dans l'État de Borno au Nigeria :
 Bataille de Baga (2013)
 Bataille de Baga (2015)
 Bataille de Baga (2018-2019)